Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1994 года прошёл 12-13 марта на стадионе Ruddalens Idrottsplats в Гётеборге (Швеция). В нём приняли участие 34 спортсмена. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Норвегии Юхан-Улаф Косс.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Март 1994 года
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Чемпионаты мира в Швеции
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)